Stati Uniti d'America
 Beallsville – villaggio della Contea di Monroe, Ohio
 Beallsville – borough della Contea di Washington, Pennsylvania